Kunicki ist der Familienname folgender Personen:

 Ryszard Paweł Kunicki (1873–1960), polnischer Arzt, Sozialist
 Stanisław Kunicki (1861–1886), polnischer Revolutionär
 Wojciech Kunicki (* 1955), polnischer Germanist und Hochschullehrer